Dit is een lijst van planetoïden 37801-37900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (37801) - || 1997 WO47|| 19 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (37802) - || 1997 XD11|| 3 december 1997 || Spacewatch
|-
| (37803) - || 1997 YY || 20 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (37804) - || 1997 YE4|| 23 december 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (37805) - || 1997 YM10|| 28 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (37806) - || 1997 YQ11|| 30 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (37807) - || 1997 YZ12|| 27 december 1997 || Spacewatch
|-
| (37808) - || 1997 YL14|| 31 december 1997 || T. Kobayashi
|-
| (37809) - || 1997 YU15|| 29 december 1997 || Spacewatch
|-
| (37810) - || 1997 YP17|| 31 december 1997 || Spacewatch
|-
| (37811) - || 1998 AR4|| 6 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (37812) - || 1998 AB6|| 8 januari 1998 || ODAS
|-
| (37813) - || 1998 AM6|| 4 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (37814) - || 1998 AT6|| 4 januari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (37815) - || 1998 BK1|| 19 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (37816) - || 1998 BT2|| 19 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (37817) - || 1998 BV2|| 19 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (37818) Juliamaury || 1998 BC5|| 18 januari 1998 || ODAS
|-
| (37819) - || 1998 BE5|| 20 januari 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (37820) - || 1998 BL8|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (37821) - || 1998 BM8|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (37822) - || 1998 BQ8|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (37823) - || 1998 BS8|| 25 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (37824) - || 1998 BU14|| 25 januari 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (37825) - || 1998 BM17|| 22 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (37826) - || 1998 BS24|| 28 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (37827) - || 1998 BR32|| 29 januari 1998 || ODAS
|-
| (37828) - || 1998 BK33|| 31 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (37829) - || 1998 BQ33|| 31 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (37830) - || 1998 BX33|| 31 januari 1998 || T. Kobayashi
|-
| (37831) - || 1998 BH36|| 27 januari 1998 || E. W. Elst
|-
| (37832) - || 1998 BA38|| 29 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (37833) - || 1998 BL39|| 29 januari 1998 || Spacewatch
|-
| (37834) - || 1998 BG41|| 25 januari 1998 || NEAT
|-
| (37835) Darioconsigli || 1998 BC44|| 25 januari 1998 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (37836) Simoneterreni || 1998 BD44|| 25 januari 1998 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (37837) - || 1998 CA2|| 9 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (37838) - || 1998 DF || 17 februari 1998 || P. Antonini
|-
| (37839) - || 1998 DX1|| 19 februari 1998 || Farra d'Isonzo
|-
| (37840) Gramegna || 1998 DA3|| 20 februari 1998 || Osservatorio San Vittore
|-
| (37841) - || 1998 DQ4|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (37842) - || 1998 DT4|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (37843) - || 1998 DA6|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (37844) - || 1998 DD6|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (37845) - || 1998 DF6|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (37846) - || 1998 DV6|| 17 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (37847) - || 1998 DH9|| 22 februari 1998 || NEAT
|-
| (37848) Michelmeunier || 1998 DB14|| 27 februari 1998 || ODAS
|-
| (37849) - || 1998 DP16|| 22 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (37850) - || 1998 DX21|| 22 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (37851) - || 1998 DH26|| 24 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (37852) - || 1998 DG32|| 22 februari 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (37853) Danielbarbier || 1998 DB35|| 27 februari 1998 || E. W. Elst
|-
| (37854) - || 1998 EY11|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (37855) - || 1998 EE12|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (37856) - || 1998 EV12|| 1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (37857) - || 1998 EV14|| 5 maart 1998 || J. Broughton
|-
| (37858) - || 1998 EX15|| 3 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37859) Bobkoff || 1998 FE3|| 23 maart 1998 || P. Pravec
|-
| (37860) - || 1998 FP4|| 23 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (37861) - || 1998 FA5|| 23 maart 1998 || P. G. Comba
|-
| (37862) - || 1998 FR5|| 24 maart 1998 || P. G. Comba
|-
| (37863) - || 1998 FB7|| 20 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (37864) - || 1998 FJ10|| 24 maart 1998 || ODAS
|-
| (37865) Georgesattard || 1998 FS15|| 28 maart 1998 || ODAS
|-
| (37866) - || 1998 FU15|| 28 maart 1998 || ODAS
|-
| (37867) - || 1998 FO16|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37868) - || 1998 FH18|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37869) - || 1998 FN21|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37870) - || 1998 FJ23|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37871) - || 1998 FB28|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37872) - || 1998 FW28|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37873) - || 1998 FM29|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37874) - || 1998 FX29|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37875) - || 1998 FV34|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37876) - || 1998 FY37|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37877) - || 1998 FX41|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37878) - || 1998 FG43|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37879) - || 1998 FB47|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37880) - || 1998 FP47|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37881) - || 1998 FL48|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37882) - || 1998 FE49|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37883) - || 1998 FA51|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37884) - || 1998 FH54|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37885) - || 1998 FG56|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37886) - || 1998 FH56|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37887) - || 1998 FQ58|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37888) - || 1998 FG59|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37889) - || 1998 FW59|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37890) - || 1998 FY59|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37891) - || 1998 FY60|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37892) - || 1998 FA61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37893) - || 1998 FR61|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37894) - || 1998 FE62|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37895) - || 1998 FJ62|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37896) - || 1998 FV62|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37897) - || 1998 FP64|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37898) - || 1998 FG65|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37899) - || 1998 FZ65|| 20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (37900) - || 1998 FF66|| 20 maart 1998 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten